4 канал может означать:
 4-канал «Воронеж» — старое название телекомпании, существовавшая с 1996 по 2006 год.
 4-й канал (Екатеринбург) — екатеринбургский телеканал;
4-й канал (Нижний Новгород) — нижегородский телеканал;
 4-й канал Останкино — вещавшая ранее программа РГТРК «Останкино».
 Channel 4 — британский телеканал.
 4-й канал (Новосибирск) — Куйбышевская телекомпания под названием «Канал 4 Плюс».